Longitarsus ganglbaueri  — вид  из подсемейства .

Распространение 
Встречается в Центральной Европе на север до юга Англии и юга Швеции, на запад до западной части Франции и центральной части Сицилии, на юг на Балканский полуостров, а также распространён в Крыму, Дагестане, в России на восток до Монголии и в Алжире.

Экология 
Взрослые жуки и их личинки питаются листьями крестовника (Senecio),.

Подвиды 
 Longitarsus ganglbaueri balachovskyi Hoffmann, 1950
 Longitarsus ganglbaueri ganglbaueri Heikertinger, 1912

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Примечания 

Прыгуны
Животные, описанные в 1912 году